Antoine Goetschy (1963-), kayakiste français ;
 Charlotte Goetschy-Bolognese (1990-), femme politique française ;
 Henri Goetschy (1926-2021), homme politique français ;
 Gustave Goetschy (1846-1902), homme de lettres français ;
 Sabine Goetschy-Kleinhenz (1962-), kayakiste française.